Àngel Edo Alsina, ciclista català
 Edo (grup humà), grup humà de Nigèria
 Període Edo, època de la història del Japó que s'estén de 1603 a 1867 
 EDO o equació diferencial ordinària, equació que inclou les derivades d'una funció d'una sola variable
 Llengua edo, llengua parlada a Nigèria 
 Toponímia:
 Edo (Japó), antic nom de Tòquio, l'actual capital del Japó, abans de la Restauració Meiji
 Estat d'Edo, estat de Nigèria
 Castell Edo, castell japonès construït en 1457 per Ōta Dōkan en el que avui és Tòquio